Lambda Tucanae pode se referir a:
Lambda1 Tucanae
Lambda2 Tucanae